

Geografia

Austria 
 Brandberg – comune nel distretto di Schwaz (Tirolo)

Namibia 
 Brandberg – nome nama del distretto elettorale di Dâures (Regione degli Erongo) 
 Massiccio Brandberg – montagna nel Damaraland (Regione del Kunene)

Pagine correlate 
 Brandenberg (disambigua) – pagina di disambiguazione
 Brandenburg – pagina di disambiguazione